Сеная́к-Латронк'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 145 км на північ від Тулузи, 65 км на північний схід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 63 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 147,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сенаяк-Латронк'єр на сайті французького Національного інституту географії
 Сенаяк-Латронк'єр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сенаяк-Латронк'єр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сенаяк-Латронк'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сенаяк-Латронк'єр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот